Тарашке́вица, класси́ческое правописа́ние () — вариант белорусской орфографии (в более широком смысле — грамматики или языковой нормы), основанный на литературной норме современного белорусского языка, первая нормализация которого была произведена Брониславом Тарашкевичем в 1918 году и официально действовала до реформы белорусского правописания 1933 года.

Название «тарашкевица» призвано подчёркивать бо́льшую, чем вариант официальной орфографии белорусского языка, близость данной языковой нормы к работе Бронислава Тарашкевича 1918 года и, возможно, появилось ещё до Второй мировой войны.

В 2005 году с выходом книги «Белорусское классическое правописание. Свод правил» была произведена современная нормализация тарашкевицы.

27 апреля 2007 года IANA присвоила тарашкевице собственный языковой подтег «tarask» (полное обозначение: be-tarask).

История 

В 1918 году перед провозглашением независимости Белорусской Народной Республики появилась необходимость кодификации белорусского языка. Ведущими белорусскими лингвистами были представлены несколько проектов:
 «Biełaruskaja hramatyka dla škoł» Бронислава Тарашкевича (вариант кириллицей вышел в том же году, но позже варианта латиницей);
 «Hramatyka biełaruskaj mowy» Болеслава Пачопки;
 «Biełaruski prawapis» Антона Луцкевича и Яна Станкевича;
 «Prosty sposab stacca u karotkim časie hramatnym» Рудольфа Абихта и Яна Станкевича.

В результате предпочтение было отдано кодификации Тарашкевича, что было обусловлено следующими факторами: грамматика Тарашкевича была наиболее основательной; она охватывала большинство орфографических коллизий; в большей степени продолжала практику белорусской печати предыдущего периода; содержала упражнения, что было полезным для использования в дидактических целях; появилась на заказ белорусской политической элиты.

Грамматика Тарашкевича стала наиболее удачной практикой выделения основных закономерностей белорусского языка. Все последующие проекты и реформы белорусского языка имели в своей основе именно данную кодификацию.

В 1933 году была проведена реформа белорусского правописания. Реформа правописания не была принята за пределами БССР, в первую очередь в Западной Беларуси, а также белорусскими центрами в Латвии, Праге и Берлине по ряду причин. В частности, Белорусское научное общество в Вильне на своем чрезвычайном заседании 31 октября 1933 года приняло резолюцию против реформы, где указало на её русификаторскую направленность и слабый научный фундамент. Это и послужило причиной появления двух вариантов белорусского правописания, один из которых использовался в БССР, а другой — за её пределами.

Среди причин непринятия реформы белорусского правописания 1933 года были следующие:
 реформе предшествовали усиленные сталинские чистки и репрессии в среде белорусской интеллигенции;
 проект реформы был разработан специальной «Политической комиссией для пересмотра русско-белорусского словаря и новых правил правописания белорусского языка», в состав которой не вошёл ни один языковед. Как подчеркивают современные белорусские филологи, составители нового свода правил руководствовались в первую очередь политическими, а не филологическими соображениями;
 утверждение проекта было произведено Советом народных комиссаров БССР без общественного обсуждения;
 реформа проводилась в условиях жёсткого террора. Так, филолог С. Запрудский указывает на следующий факт:

 белорусские филологи и историки указывают на то, что реформа искусственно приблизила белорусский язык к русскому. По мнению Дмитрия Савко, политическая комиссия, проводившая реформу, взяла из предшествовавшего ей академического проекта 1933 года все пункты, предусматривающие именно сближение с русским языком, а остальные либо кардинально переработала в сторону приближения к нормам русского языка, либо не учла вовсе. Кандидат филологических наук Игорь Климов пишет:

В результате реформы 1933 года в белорусский язык были введены более 30 фонетических и морфологических особенностей, свойственных русскому языку. Современные белорусские филологи подчеркивают тот факт, что новые правила, введенные реформой 1933 года, искажали установившиеся нормы белорусского литературного языка путём искусственного, неестественного и принудительного наложения на них правил русского языка.

После реформы 1933 года тарашкевица продолжала использоваться белорусской эмиграцией. Как отмечает газета «Беларус», ни одно белорусскоязычное издание, появившееся за пределами БССР, не пользовалось официальным вариантом белорусского языка. В то же время, отбросив всё академическое развитие после 1933 года (которое, однако, характеризовалось непостоянством официальных нормативов и отсутствием последовательности в письменной практике), белорусское эмиграционное сообщество сохранило и все проблемы грамматики, существовавшие до 1933 года, не придерживаясь при этом единого свода правил (дискуссия Яна Станкевича и М. Седнёва в начале 1950-х годов, политика издательства «Бацькаўшчына» и др.).

Конец 1980-х — 2000-е 
Во время перестройки, в конце 1980-х годов, было инициировано движение за возвращение норм тарашкевицы вместе с пересмотром итогов реформы 1933 года.

В 1988 году в газете «Літаратура і Мастацтва» было опубликовано открытое письмо молодых белорусских литераторов под названием «Репрессированное правописание» () с призывом к редакторам литературных изданий не изменять правописание в текстах авторов. Обращение подписали , Адам Глобус, Владимир Орлов, Леонид Дранько-Майсюк, , Анатолий Сыс и др. В 1990-х годах первыми на тарашкевице стали писать Вячеслав Адамчик и Василь Быков.

В начале 1990-х годов некоторые периодические издания, например, «», «», «Наша ніва», начали пользоваться правописанием, в котором часть вопросов белорусского правописания и грамматики разрешалась в их виде до 1933 г., прежде всего «вопрос мягкого знака», «латинизмы» и «грецизмы на западный лад». Запрет на опубликование в альтернативном правописании был тогда снят. В 1996 году газета «Свабода» издавалась тарашкевицей и имела при этом тираж до 100 тысяч экземпляров. В конце 1990-х годов некоторые из изданий, предназначенных для массового читателя, такие как «Свабода» (Минск) и «Пагоня» (Гродно), перешли на выпуск в официальном варианте грамматики. При этом, в частности, тираж газеты «Свабода» постепенно падал, достигнув сокращения в 20 раз, и в итоге издание перестало существовать.

В период с 1999 по 2003 годы на тарашкевице издавалась газета  — «», которая тематически представляла собой политическую и социальную сатиру. Издание было единственным на тот период в мире изданием анархического толка, которое выпускалось официально, имея разрешение от властей (этот факт стал одним из феноменов периода правления А. Лукашенко в белорусской истории). Главный редактор газеты — Паулюк (Павел) Канавальчик.

Среди редакторов таких изданий не существовало единого подхода к тому, какой именно совокупностью прежних правил грамматики и лексики пользоваться, хотя и делались призывы к унификации, в частности В. Вечёрко (публикации в журнале «» в 1991 и 1994, проект «модернизации классической орфографии» в 1995). Также с целью нормализации языка авторов, редакций и издательств, которые перешли на тарашкевицу, в Вильнюсе 14 июня 1992 года прошло совещание журналистов и издателей — пользователей тарашкевицы. В декабре 1998 года в Праге прошла конференция по упорядочению тарашкевицы, в которой приняли участие два десятка белорусских лингвистов, писателей, журналистов и других пользователей тарашкевицы.

Данный вопрос вызвал раскол в белорусскоязычном обществе, со взглядами, которые колебались от несомненной поддержки до такого же несомненного отвергания, с выражениями разниц в дискуссиях на страницах газеты «», тогда издававшейся Обществом белорусского языка имени Франциска Скорины (1992—1993), или в анкете журнала «ARCHE Пачатак» (2003).

Основные издания белорусов в Восточной Польше, например, газета «», не занимали определённой позиции в этом вопросе и продолжали пользоваться официальным правописанием. В 1992—1993 годах была созвана Государственная комиссия по орфографии, задачей которой являлась разработка рекомендаций по вопросу возвращения дореформенных положений в официальную языковую норму. Итоговые рекомендации, опубликованные 13 сентября 1994, гласили, что, хотя возвращение некоторых дореформенных норм и могло бы быть желательным, но время для таких изменений не соответствующее.

После 1994 года сторонники тарашкевицы продолжали свою издательскую деятельность и работали над внутренней кодификацией на основе проекта В. Вечёрко.

Со второй половины 1990-х годов группа учёных  и преподавателей ряда минских университетов во главе с академиком Александром Подлужным подготовила три варианта проекта изменений в правописании белорусского языка, в которых предлагалось вернуть в официальную белорусскую орфографию некоторые нормы тарашкевицы. Однако в 2006 году, при разработке министерского проекта новых правил белорусского языка (приняты Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь как Закон Республики Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 24 октября 2007 года) была учтена только часть этих предложений.

В 1990-х годах Римско-католическая церковь Беларуси использовала тарашкевицу в религиозной литературе.

29 мая 1998 года Государственный комитет Республики Беларусь о печати вынес предупреждение газете «Наша Ніва», использовавшей тарашкевицу, за нарушение официальных норм языка. 22 декабря 1998 года Высший хозяйственный суд Республики Беларусь отменил это предупреждение на основании того, что в белорусском законодательстве не содержится требований обязательного применения официальных правил белорусской орфографии и пунктуации, закрепив за газетой «Наша Ніва» право издаваться на тарашкевице.

27 апреля 2007 года IANA присвоила тарашкевице собственный языковой подтег «tarask» (полное обозначение: be-tarask).

В 2008 году печатная версия газеты «Наша Ніва» перешла на выпуск в официальном нормативном варианте грамматики. В том же году русскоязычная газета «Советская Белоруссия», печатный орган Администрации президента Республики Беларусь, отметилась передачей ответов в одном из интервью тарашкевицей.

Вместе с тем начиная с 1957 года официальная орфография белорусского языка постепенно приобретает черты тарашкевицы и эволюционирует в сторону стандарта тарашкевицы.

Предложение 2005 года 
В конце 1990-х — начале 2000-х годов в связи с вариативностью некоторых языковых правил в изданиях и СМИ, использующих тарашкевицу, назрела необходимость упорядочения правописания. В связи с этим в течение нескольких лет рабочая группа из четырёх человек занималась подготовкой и совершенствованием собрания правил тарашкевицы, в результате чего в 2005 году была издана книга «Белорусское классическое правописание. Современная нормализация», в которой была сделана попытка нормализации тарашкевицы. Одной из её особенностей было изменение алфавита (добавление факультативной буквы «ґ»).

Целью рабочей группы было создание издания для широкого круга читательской аудитории: как для журналистов, редакторов, писателей и учёных, так и для обычных пользователей. Основное внимание было направлено на сложные проблемы белорусской орфографии, а моменты, которые обычно не вызывают вопросов у пользователей, были указаны без подробного рассмотрения.

Собрание правил основывается на опубликованном в 1995 году проекте орфографии авторства Винцука Вечёрко, а также на результатах общественного его обсуждения на Пражской конференции (5—6 декабря 1998 года). Группа участников конференции собиралась на заседания регулярно с весны 2000 года, а группа с постоянным составом участников сформировалась осенью 2002 года. В общей сложности на протяжении 5 лет работы были проведены более 200 заседаний. В конце августа — начале сентября 2004 года было проведено открытое анкетирование по наиболее спорным вопросам орфографии, итоги которого были учтены в проекте Собрания правил. Проект Собрания был разослан двадцати семи специалистам — лингвистам, литераторам, в заинтересованные институции — на рецензию. Утверждение конечной редакции произошло в начале марта 2005 года.

Нормализация тарашкевицы была принята основными изданиями на тарашкевице — газетой «Наша ніва», журналом «Arche», белорусскими службами «Радио Свобода» и Польского радио. Кроме того, этот вариант нормализации орфографии используется в белорусском разделе Википедии на тарашкевице (:be-tarask:).

Отсутствие декларативных сведений о конкретном варианте орфографии белорусского языка, используемом в СМИ и изданиях литературных произведений на тарашкевице, не даёт возможности однозначно сказать о принятии или непринятии варианта систематизации тарашкевицы 2005 года, но анализ таких изданий позволяет судить о том, что используемые в настоящее время в изданиях нормы тарашкевицы в сущности своей соответствуют или близки нормализации тарашкевицы 2005 года.

Тарашкевица сегодня 

Несмотря на официальное непризнание в Беларуси тарашкевицы, все больше художественных произведений издается на тарашкевице, которая, как полагают пишущие на ней авторы, значительно лучше, чем официальное правописание, отражает специфику белорусского языка. Многие белорусы, в основном представители интеллигенции, осуждают реформу белорусского правописания 1933 года и критически относятся к закреплённым ею орфографическим нормам.

Литература 

Сегодня на тарашкевице издается научная литература и литература для детей, публикуются переводы зарубежной литературы, оформляются музыкальные произведения и переводы на белорусский язык художественных фильмов и мультфильмов. В частности, на тарашкевице были изданы переводы Курта Воннегута, Юрия Андруховича и других. В 2008—2009 годах вышла трилогия Джона Толкина «Властелин колец» (). В 2002 году в переводе Василя Сёмухи в Минске была издана Библия. С 1973 по 2012 год Ветхий Завет Библии на белорусском языке существовал только на тарашкевице. В 2012 году был издан перевод Библии «Біблія. Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў» на основе рукописей Владислава Чернявского, которые в авторской редакции также создавались на основе тарашкевицы.

В 1993 году в Белостоке была издана первая часть перевода романа Джеймса Джойса «Улисс». Полный перевод романа на белорусский язык был завершен спустя полтора десятилетия и был выполнен на тарашкевице. Как замечает переводчик романа Ян Максимюк, когда он с головой окунулся в перевод «Улисса», он искал адекватное «языковое пространство», которое бы позволило отразить лингвистико-стилистические особенности романа. Как отмечает Максимюк, тарашкевица оказалось раскованной языковой системой, которая дала широкий простор и сильный импульс для переводческих поисков нового слова и фразы.

Интернет 

В 2000-е гг. тарашкевица находила широкое применение в тогда ещё немногочисленных белорусскоязычных интернет-ресурсах. По мнению кандидата филологических наук Сергея Важника, официальная орфография белорусского языка воспринималась в 2006 году пользователями Байнета того времени как старая, негибкая, ненатуральная система, а тарашкевица — наоборот: как гибкая, открытая и свободная от «условностей» среда.

Стоит заметить, что в большинстве белорусских раскладок отсутствует буква «ґ». Данный символ присутствует в универсальной раскладке Данилы Исакова, и вводится с помощью сочетания клавиш AltGr+Ш.

После введения специальным законом РБ от 23 июля 2008 исправленного варианта правил орфографии и пунктуации, ставшего обязательным во всех сферах использования письменного языка на территории страны 1 сентября 2010, использование тарашкевицы постепенно сходит на нет и в интернете. В 2012 году Википедия в официальной орфографии обогнала Википедию на тарашкевице по числу статей, а по состоянию на 2020 год обгоняет её почти втрое (см. актуальные цифры в соответствующих статьях).

Словари 
В 1966 году в Нью-Йорке/Мюнхене издан сборник пословиц Логойщины на основе тарашкевицы. В 1989 году в Нью-Йорке издан Белорусско-русский (Великолитовско-русский) словарь (составитель — Ян Станкевич), доступный в библиотеке Конгресса США. В 1993 году в Минске было опубликовано факсимильное издание белорусско-русского словаря, составленного лингвистами Байковым и Некрашевичем в 1925 году. Также в 1993 вышел Краткий русско-белорусский физиологический словарь на основе тарашкевицы.

В 2006 году были изданы англо-белорусский и немецко-белорусский словари на основе тарашкевицы. Англо-белорусский словарь (составитель — Валентина Пашкевич) является первым англо-белорусским словарем среднего размера и включает в себя около 30 тысяч слов; в английской части словаря используется американский, а не британский вариант английского языка. Немецко-белорусский словарь (составитель — Николай Курьянко) также является первым немецко-белорусским словарем среднего размера и насчитывает 50 тысяч слов. По мнению белорусского лингвиста Дмитрия Савко факт того, что белорусские государственные институты не смогли издать словари подобного объёма, свидетельствует о том, что культура, имеющая в основе тарашкевицу, в том числе и лингвистическая наука, не только существует, но и имеет достижения, которыми она может посоревноваться с академической наукой.

Оценки

Реформа 1933 года 
Грамматику 1933 года иногда называют «наркомовкой» (термин введён В. Вечёрко), что призвано подчеркивать разработку данного свода правил специальной «Политической комиссией для пересмотра русско-белорусского словаря и новых правил правописания белорусского языка» и его принятие Советом народных комиссаров БССР без общественного обсуждения. Кроме того, данную грамматику критикуют за намеренное искусственное приближение белорусского языка к русскому. Указывается, что посредством её в белорусский язык было введено более «30 фонетических и морфологических особенностей, свойственных русскому языку». В то же время тарашкевица и её предшественник, «язык сообщества Нашей Нивы», ещё в 1910-х гг. критиковались Е. Карским за неоправданное введение в белорусский язык элементов польской графики, фонетики и грамматики.

Современные оценки 
Арсений Лис (доктор филологических наук, исследователь жизнеописания Б. Тарашкевича): «В основе официальной „наркомовки“ лежит именно „Граматыка Тарашкевіча“. Все основные линии развития белорусского языка, все идеи (от лингво-грамматических терминов до формулировок правил) принадлежат ему».

Критики тарашкевицы отмечают в ней существенное польское влияние в частях графики и фонетики (такое влияние категорически отрицает В. Вечёрко), в особенности в способе передачи звучания заимствованных слов (как отмечено, например, Е. Карским и А. Журавским).

Авторы академического проекта реформы белорусского правописания 1933 года (проект был полностью переработан  политической комиссией, в состав которой не вошёл ни один языковед) называли принятый впоследствии  в проекте официальной „наркомовки“ способ передачи заимствований «великодержавными тенденциями». Академики указывали на тот факт, что данные нормы свойственны русскому произношению и ориентированы на привязку белорусского языка к русскому. Предыдущая академическая комиссия, большинство членов которой к 1933 году были репрессированы, в своем проекте 1930 года также предлагала сохранить нормы передачи заимствований, присущие тарашкевице.

В своем комментарии касательно нового Законопроекта о белорусской орфографии директор Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Белорусской Академии наук Александр Лукашанец указывает на то, что тарашкевица является белорусской исторической культурной традицией:

Председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Олег Трусов на вопрос, как он относится к проблеме конфликта между сторонниками тарашкевицы и «наркомовки», ответил:

Отличия тарашкевицы и официальной орфографии белорусского языка

Фонетика и правописание

Морфология 

Как считает Е. Потехина, для тарашкевицы возможны общие изменения в системе склонения субстантивов (активная ликвидация грамматических чередований и их специализация как продолжение процесса унификации типов склонения согласно признаку рода). Также имеют место отдельные факты изменения парадигм отдельных лексем. Потехина отмечает, что основанием для этого служит переориентация норм литературного языка с речей центральной полосы на западнобелорусские, в меньшей степени русифицированные, то есть «в большей степени белорусские». По мнению Потехиной, при этом не берётся во внимание фактор языковых контактов на пограничье.

Синтаксис 
В основном существуют отличия в предложном управлении.

Лексикология 
Отличия в области лексикологии носят характер оценок конкретных вариантов использования в частных случаях, но вообще говоря, зависят от выбора лексики самими носителями языка. Орфография имеет здесь достаточно опосредствованное значение и, в общем случае, особенности, указанные ниже, могут использоваться носителями независимо от используемой орфографии.

Факты 

 Надпись на горельефе памятника Ленину на Площади Независимости в Минске выполнена на тарашкевице. Памятник был создан до реформы белорусского языка 1933 года, поэтому в надписи используется вариант орфографии, который был в официальном употреблении на момент создания памятника: «».

См. также 
 Харьковское правописание

Примечания

Литература 
 Мовазнаўчая праблематыка ў тэрміналогіі // Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Арашонкава Г. У., Булыка А. М., Люшцік У. В., Падлужны А. І.; Навук. рэд. А. І. Падлужны. — Мн.: Беларуская навука, 1999. — 175 с ISBN 985-08-0317-7. С.128—170.
 Ніна Баршчэўская, Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы, Катэдра Беларускай Філялёгіі Факультэт Прыкладной Лінгвістыкі і Ўсходнеславянскіх Філялёгіяў Варшаўскі Ўнівэрсытэт, Варшава 2004. ISBN 83-920472-0-6.
 Е. А. Потехина (Минск — Ольштын). Обучение белорусскому языку в условиях белорусско-белорусского двуязычия (проблемы обучения белорусскому языку как иностранному) // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы: Информационные материалы и тезисы докладов международной научной конференции / Под ред. В. П. Гудкова, А. Г. Машковой, С. С. Скорвида. — М.:[Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова], 2003. — 317 с. С. 170—173.

Ссылки 

 «Беларускі клясычны правапіс. Збор правілаў. Сучасная нармалізацыя». Электронный вариант издания
 Слоўнік беларускай мовы (клясычны правапіс) // Наша Ніва, 2001.
 Беларуска-расійскі слоўнік, укладальнікі: Мікола Байкоў, Сьцяпан Некрашэвіч // Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1925. Факсімільнае выданьне: Менск: Народная асвета, 1993. ISBN 5-341-00918-5
 Кароткі расейска-беларускі фізыялягічны слоўнік, укладальнікі: А. Стасевіч, С. Варыёцкі // Менск: Тэхналогія, 1993.
 Прыказкі Лагойшчыны, укладальнік: Адам Варлыга // Нью-Ёрк, Мюнхен: БІНІМ, Фундацыя П. Крэчэўскага, 1966.

Белорусский язык
Исторические системы орфографии